Costa Ferreira (ator) (1918-1997) — português
Antônio da Conceição Costa Ferreira (1939-) — político brasileiro
Antônio Pedro da Costa Ferreira (1778-1860) — político brasileiro